Bolesławiec peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Bolesławiec, ville de la voïvodie de Basse-Silésie, chef-lieu de la gmina de Bolesławiec et du powiat de Bolesławiec ;
 Bolesławiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Bolesławiec, village de la voïvodie de Łódź, chef-lieu de la gmina de Bolesławiec.